Hidemi Hondou (本堂 瑛海) est un personnage du manga Détective Conan. Ses alias sont Rena Mizunashi (水無 怜奈) et Kir (キール Kīru). Kir est son nom de code au sein de l'Organisation.

Rena Mizunashi, alias Kir, son vrai nom est Hondo Hidémi, est une espionne de la CIA infiltrée dans l'organisation des Hommes en Noir. Elle devient présentatrice de télévision à ce moment-là. Son vrai nom est Hidemi Hondo mais elle change de nom pour ne pas être reconnue par son frère Eisuke. Rena/Kir/Hidemi apparaît dès le . Victime d'un accident de moto lors d'une course poursuite avec le FBI, elle est conduite à l'hôpital et placée sous la garde d'agents du FBI. Son frère Eisuke finit par la retrouver alors qu'elle est à l'hôpital. Elle lui révèle alors sa véritable identité. Ayant entendu la conversation, Conan et Akai lui font réintégrer l'organisation des Hommes en Noir en simulant son évasion avant de révéler son identité au FBI. Au cours d'une dernière entrevue, elle est obligée d'abattre l'agent Akai afin de conserver sa couverture dans l'organisation… On apprend plus tard qu'elle a faussé la mort d'Akai en accord avec ce dernier, et en se servant du cadavre de Rikumichi Kusuda. Tandis qu'Akai se faisait passer pour Okiya, elle continuait d'espionner l'Organisation et informait systématiquement Akai ou Jodie de toute nouvelle manœuvre des Hommes en Noir. Elle a failli perdre la vie à plusieurs reprises, accusée d'être un "rat" (espion) ou d'avoir épargné Akai. Cette agent triple, à la fois journaliste, espionne et membre de l'Organisation est discrète, peu mentionnée mais très utile dans la lutte contre les Hommes en Noir.

Elle se fait appeler Rena Mizunashi, mais son vrai nom est en fait Hidemi Hondo. Elle est la fille de Ethan Hondo, agent de la C.I.A. Sa mère était une domestique morte il y a dix ans. Après avoir fait des études à l'étranger, Rena a intégré la C.I.A avec son père. Ayant reçu l'ordre de rentrer dans une mystérieuse organisation pour les espionner, Rena entre dans le M.I.B sous le pseudonyme de Kir. Peu après y être rentrée, son père qui tentait de la protéger pour qu'elle quitte l'organisation, a été forcé de lui porter préjudice mais pour que cela ne gâche pas tout ce travail et que cela brise sa couverture, Rena va le tuer.

Son travail dans l'organisation consiste à rechercher les cibles de l'organisation, les appâter puis les emmener dans un endroit où ils pourront facilement être tués, pour cela son métier de journaliste l'aide beaucoup. Après avoir rencontré Conan pour la première lors d'une enquête qu'elle avait demandé de faire à Kogoro au sujet d'un harcèlement, celui-ci va accidentellement coller un émetteur sur sa chaussure et va interrompre un appel téléphonique entre Rena et Gin et va donc comprendre qu'elle fait partie de l'organisation.

Après un premier échec, Rena va être victime d'un accident de moto et va donc être transportée à l'hôpital en escorte du F.B.I. Après être sortie du coma, Gin et le Boss vont avoir quelques soupçons et pour prouver sa loyauté et surtout pour ne pas se trahir, Rena va devoir tuer Akai Shuichi et le prouver à l'organisation.

Elle apprendra aux agents du FBI l'existence de Bourbon.

La dernière fois qu'on entend parler d'elle, elle envoie un message à Akai. Il contient uniquement trois lettres: RUM. Ce serait, pour Akai, le nom d'un membre de l'organisation.

Contexte 
Yoko Okino, son ami et collègue, la présente à Kogoro Mouri car quelqu'un sonne à sa porte (il s'agira en fait d'un enfant). Elle est une célèbre journaliste de télévision. Conan, pour résoudre l'affaire, a laissé un micro dans un chewing-gum collé sur la porte. À la fin de l'enquête, Conan oublie de le récupérer et le micro se colle accidentellement sur une chaussure de Rena Mizunashi. Il découvre alors qu'elle est une membre de l'Organisation des hommes en noir nommé Kir.

Kir a pour tâche d'interviewer un politicien pendant que l'Organisation se chargera de le tuer avec des snipers. Pendant le match entre l'organisation et du FBI dans laquelle ce dernier tente de l'empêcher de tuer le politicien, Rena est victime d'un accident de moto et tombe dans un coma profond. Profitant de ce problème, le FBI surveille Rena en l'emmenant secrètement à l'hôpital central de Haido pour la guérir et pour l'interroger quand elle sera sorti du coma.

Rena est réveillé par Eisuke Hondo (son frère) qui l'oblige à arrêter de faire semblant d'être dans le coma, en effet, il la menaçait avec la pointe de ses ciseaux. Conan et Akai Shuichi découvrent alors qu'elle est un agent de la CIA. Ils décident alors de la relâcher pour qu'elle continue à enquêter sur l'Organisation, en contrepartie, elle doit aussi fournir ses renseignements au FBI.

Conan, Akai et André Camel organisent un plan pour la ramener vers l'Organisation sans éveiller les soupçons de celui-ci : ils la place dans un van, conduit par Camel, qui devrait la transférer ailleurs. D'autres camionnettes identiques servent à faire diversion. En fait, Conan, Akai et Camel savaient qu'ils seraient remarqués : Rena fait alors semblant de frapper Camel qui se jette discrètement hors de la camionnette avant que celle-ci explose. Malheureusement, Gin et Le Boss trouvent que la récupération de Kir était trop facile et pensent que cela cache un piège. Par conséquent, pour retrouver sa fidélité, Gin oblige Kir à tuer l'agent du FBI Shuichi Akai, principal danger de l'organisation et seul capable de le détruire. De plus, elle est la seule qui puisse s'approcher de lui avec une excuse (celui de vouloir quitter l'Organisation). Shuichi Akai arrive au rendez-vous et se fait tuer.

Personnalité

Indices montrant que Kir est un agent de la CIA 
Plusieurs indices montrent que Kir est un agent de la CIA, en effet Kir sollicita l'aide de Kogoro pour affaire de harcèlement, ce qui est selon Haibara un comportement inhabituel pour un membre de l'Organisation des hommes en noir. De plus, elle utilise des expressions typiques de la CIA comme la phrase prononcés par Kennedy au chef de la CIA : . À noter également qu'elle ne reporte pas les interférences entendues par plusieurs membres de l'Organisation qui dialoguent avec Gin et qu'elle utilise des techniques typiques de la CIA pour la détection de mensonges, comme les pulsations cardiaque et les battements des cils.

Eisuke Hondou 

 est le fils d'Ethan Hondou et le frère de Kir. Il est âgé de  et il apparait pour la première fois dans le . Il est étudient dans le même lycée de Ran. La voix japonaise dans l'animé est de Junko Noda. Il faut cependant noter que le fait qu'Eisuke Hondou soit le frère de Kir n'est pas indiqué explicitement dans l'histoire, cependant, plusieurs indices laissent penser que c'est le cas. Par exemple, ces deux personnages ont des traits physiques similaires, notamment aux niveaux des yeux. Kir dit avoir un frère à la fin de l'affaire concernant son harcèlement, elle pleura quand elle entendit l'histoire du garçon qui la harcelait car cela lui rappelait sa propre situation familiale. Eisuke Hondo eu la même réaction lors d'une autre affaire . Le groupe sanguin d'Eisuke changea lorsqu'il fut atteint de leucémie, il passa de O à AB, le groupe sanguin de Kir est également AB.

Références 

 
 

Personnage de Détective Conan